Označení USS Saipan nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Saipan (CVL-48), lehká letadlová loď stejnojmenné třídy sloužící v letech 1946–1957, která byla poté přestavěna na komunikační loď a přejmenována na USS Arlington (AGMR-2), sloužící v letech 1966–1970
 USS Saipan (LHA-2), vrtulníková výsadková loď třídy Tarawa sloužící v letech 1977–2007